Hood je lahko:

Ljudje 
 John Bell Hood
 Glenda Hood 
 Leroy Hood
 Raymond Hood 
 Robin Hood
 Hood - glasbena skupina

Drugo 
 HMS Hood - ime več plovil Kraljeve vojne mornarice
 HOOD metoda
 Fort Hood
 Hood College 
 Mount Hood 
 Hood County, Teksas.